Сарафаново — село в Артёмовском городском округе Свердловской области. Управляется Шогринским сельским советом.

География 
Село располагается на правом берегу реки Бобровка в 15 километрах на север от города Артёмовский.

Часовой пояс

История 
В 1918 году открыта деревянная Иоанно-Богословская церковь, которая была закрыта и сгорела в 1930-е.

До революции входило в состав Шогринской Волости Ирбитского уезда.

21 апреля 2008 года на площади 880 квадратных метров сгорели 17 частных домов, в огне погиб пенсионер.

Население 
Согласно ревизской сказки 1834 года, в Сарафаново проживали: Беспамятных — 14 семей, Потоскуевы — 6 семей, Зайковы — 7 семей, Поздин — 2 семьи, Никоновы — 1 семья, Петуховы — 1 семья.

Инфраструктура 
В селе располагаются четыре улицы (Заречная, Садовая, Центральная, Южная) и переулок Садовый.

Примечания

Ссылки 
 Wikimapia\\село Сарафаново
 Об Артёмовском городском округе

Населённые пункты Артёмовского городского округа Свердловской области